Федосе́евка () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Веденовского сельского округа. Код КАТО — 117037700.

География 
Село расположено в южной части района, на берегу реки Аршалы, на расстоянии примерно 60 километров к юго-западу от административного центра района — города Щучинск, в 7 километрах к юго-востоку от административного центра сельского округа — села Веденовка.

Абсолютная высота — 370 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Веденовка — на севере.

История 

До 1923 года село Федосеевка, входило в состав Николаевской волости, Кокчетавского уезда, Акмолинской области, далее в Советской волости (волостной центр село Николаевское) Кокчетавского уезда.

Население 
В 1989 году население села составляло 269 человек (из них русские — 40%, казахи — 32%).

В 1999 году население села составляло 178 человек (86 мужчин и 92 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 99 человек (51 мужчина и 48 женщин).

Улицы 
 ул. Набережная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Бурабайского района